Luisa Carlotta di Borbone-Due Sicilie (1804-1844) – principessa del Regno delle Due Sicilie, infanta di Spagna e duchessa di Cadice per matrimonio
 Luisa Carlotta di Brandeburgo (1617-1676) – principessa di Brandeburgo per nascita e duchessa consorte di Curlandia
 Luisa Carlotta di Danimarca (1789-1864) – principessa di Danimarca per nascita e principessa d'Assia-Kassel per matrimonio
 Luisa Carlotta di Meclemburgo-Schwerin (1779-1801) – duchessa ereditaria di Sassonia-Gotha-Altenburg per matrimonio
 Luisa Carlotta di Sassonia-Altenburg (1874-1953) – principessa di Sassonia-Altenburg per nascita e duchessa di Anhalt per matrimonio
 Maria Luisa Carlotta di Borbone-Parma (1802-1857) – principessa d'Etruria per nascita e principessa di Sassonia per matrimonio
 Maria Luisa Carlotta d'Assia-Kassel (1814-1895) – membro del Casato d'Assia-Kassel e Langravina d'Assia-Kassel per nascita e membro del Casato d'Ascania e Principessa d'Anhalt-Dessau per matrimonio
 Carlotta Augusta Luisa di Hannover (1819-1819) – membro della famiglia reale britannica